Fugazi může být:
 Fugazi (hudební skupina) – americká hudební skupina
 Fugazi (album) – album britské skupiny Marillion